Бияров Телеухан Нуралдаулы (1 мая 1949, с. Енбек, Катон-Карагайский район, Восточно-Казахстанская область — 6 июля 2008, Алматы) — казахский ученый в области прикладной математики и кибернетики, член-корреспондент Национальной инженерной академии Республики Казахстан, доктор технических наук, профессор.

Является автором 243 научно-методических работ, 17 учебно-методических пособий, 8 монографии.

Профессором Бияровым создана Казахстанская школа кибернетики: подготовлено 19 кандидатов наук, из них 3 по специальности «Математическая кибернетика» и 1 доктор физико-математических наук.

Биография

Ранние годы 
Бияров Телеухан родился 1 Мая 1949 г.в селе Енбек Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области. Происходит из рода уак.

Трудовой путь 
В 1967 — поступил на механико-математический факультет Казахского государственного университета имени С. М. Кирова и со второго курса обучался в специальной группе по подготовке кадров для преподавания в высших учебных заведениях по специализации «Математическая логика» под руководством академика Аслана Тайманова.
В 1972 — завершив учебу в университете по специальности «Прикладная математика», продолжил свою трудовую деятельность инженером-программистом научно-исследовательской лаборатории АИС ВШ Казахстана при КазГУ им. С. М. Кирова.
В 1973—1976 — учился в аспирантуре по специальности «Математическая кибернетика».
В 1976—1989 — работал преподавателем, старшим преподавателем, доцентом кафедры математического обеспечения АСУ, затем теории управления КазНУ им. аль-Фараби.
В 1989—2002 — возглавил кафедру ЭВМ и кибернетики, Кибернетики, Математической кибернетики, МО ЭВМ и математической кибернетики, Математической кибернетики и информационных систем Казахского национального университета им. аль-Фараби.
С 2002 — является деканом факультета информационных технологий Казахстанско-Британского технического университета.

Академические достижения 
В 1979 — защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности «Теория систем, теория автоматического управления и регулирования и системный анализ» в Ленинградском государственном университете им. А. А. Жданова на Спецсовете под председательством член-корреспондента АН СССР В. И. Зубова.
В 1993 — защитил докторскую диссертацию на тему « Основы динамики и вопросы устойчивости механизмов высоких классов и машин со многими степенями свободы» по специальности «05.02.18-Теория механизмов и машин» в диссертационном совете Института механики и машиноведения НАН РК (научный консультант академик У. А. Джолдасбеков).

Научные работы

Математика и кибернетика 
 Создал теорию устойчивости на конечном отрезке времени и теорию Т-устойчивости и управляемости;
 Разработал новый подход оптимального синтеза нелинейных систем управления;
Научные интересы Т. Биярова в этой области многогранны и относятся к различным областям общей кибернетики и механики. Как продолжатель идей выдающегося математика и механика А. М. Ляпунова, Н. Г. Четаева, К. П. Персидского, В. В. Румянцева и др.

Теория устойчивости движения 
 Впервые разработал теорию устойчивости движения на конечном отрезке времени для систем обыкновенных дифференциальных уравнений, для систем с запаздыванием и с распределенными параметрами, теорию Т- устойчивости движения;
 Исследовал устойчивость движения: многомерных фазовых (электроэнергетических) систем, нелинейных дроссельных гидравлических приводов, прямоточных волочильных станов, манипуляционных роботов и т. д. на новом качественном уровне;
 Предложил новые подходы оптимального синтеза нелинейных систем с ограниченным ресурсом при наличии первых интегралов для нерегулируемой части;
 Решена задача оптимального управления макромодели экономической динамики с конечным горизонтом планирования на основе достаточных условий оптимальности В. Ф. Кротова и устойчивости движения на конечном отрезке времени. Эти результаты находят широкое применение при исследовании динамики сложных кибернетических систем;

Механика 
 Разработал новый метод исследования фазовых (электроэнергетических) систем, механизмов высоких классов на основе теории мгновенных центров скоростей и ускорений, нелинейных дроссельных приводов, вибрационных и планетарных механизмов;

Теория механизмов и машин 
 Впервые решил задачи аналитической кинематики и динамики механизмов высоких классов со многими степенями свободы на основе метода мгновенных центров скоростей. В целом это направление имеет большое научно-теоретическое значение, вносит весомый вклад в теорию механизмов и машин;
 Предложил аналитический способ получения основных кинематических соотношений и уравнения движения планетарных фрикционных механизмов с переменной длиной водила;

Экономика 
 Решил проблему макромоделирования национальной экономики на конечном горизонте планирования;
 Создал математическую модель фирмы с учетом трансакционных издержек и коррупции;
 Обобщил количественную теорию денег и теорию налогообложения на основе кривой Лаффера;
Разработаны научные аспекты макроэкономической стабилизации экономики, в частности, для Республики Казахстан, концентрируя внимание на обеспечении желаемого темпа экономического роста с учетом научно- технического прогресса, также максимизируя благосостояния народа, что является конечной целью макроэкономической политики государства. В этой связи проведен теоретический анализ макроэкономической стабилизации с учетом научно- технического прогресса, исследованы экономический рост и критерии качества стратегии планирования. На основании теоретических исследовании даны рекомендации по развитию макроэкономики Казахстана и формулировке макропрогнозов.
 Обобщена количественная теория денег на основе уравнений Ван-дер-Ваальса. При этом рассмотрено основное уравнение количественной теории денег Ирвинга Фишера, что представляется существенно новым результатом в области монетарной теории;

Образование 
Для средней школы опубликованы книги:
 «300 задач с решениями», Алматы, 1992 (соавторы Байгелов К. Ж., Жумагулов Б. Т.);
 «Элементар математика есептерінің жинағы», Алматы, 1992 (22 баспа табақ, 10000 дана, соавтор Молдабеков М. М.);
 «1000 задач по тестированию», Алматы, 1996, 482 с. (соавторы Калимолдаев М. Н., Кадыкенов Б. М.);

Для вузов опубликованы учебники:
 «Вариационное исчисление и методы оптимизации», Алматы, «Қазақ университеті», 2000, 224 с.;
 «Экономикалық кибернетика», Алматы, «Қазақ университеті», 2000, 220 с. (соавтор Биярова А. О.);
 Макромоделирование национальной экономики на конечном горизонте планирования/Т. Н. Бияров, А. О. Биярова. - 1999

Семья 
Супруга — Биярова Аманкуль Онербаевна (1949 г.р., ЮКО) к.э.н, доцент

Дочь — Биярова Акбота Телеухановна (1984 г.р. г. Алматы) к.т. н., MSc

Общественный вклад 
В 1989 — впервые открыл специализацию «Математическая кибернетика» по специальности «Прикладная математика» в КазНУ им. аль-Фараби.
В 1996 — открыл специальность «Информационные системы (в бизнесе)» в 1996 г. (автор Госстандарта), и специальность «Информатика» в 1998 г. (автор Госстандарта), одновременно был председателем методкомиссии УМО МОиН РК по этим специальностям.

Награды 
 Обладатель Государственной научной стипендии для выдающихся ученых и специалистов;
 Награждён медалью «За освоение целинных земель» (1970 г.);

Среди его учеников были Кулекеев Жаксыбек, Жумагулов Бакытжан, Калимолдаев М. Н., Ертлесова Ж. Д., Сапарбаев А. Д., и др. известные личности.

Примечания

Ссылки 
 Кто есть кто в казахстанской науке. — Алматы: Казак энциклопедиясы. 1999. 
 Министерство образования и науки Казахстана. Центральная библиотека. К 70-летию Биярова Т.Н.
 Список научных трудов , включая литературу о Биярове Т.Н.
 Шығыс жұлдыздары : энциклопедиялық анықтамалық. (Звёзды Востока. энциклопедический справочник) Т. 2. - Астана : Фолиант, 2011. - Бияров Тілеухан: б. 138.
 Қазақстан ғалымдары: энциклопедиялық анықтамалық.(Казахстанские ученые: энциклопедический справочник.) Т. 1 : А-К. - Алматы : Қазақ энциклопедиясы, 2012. - Бияров Тілеухан: б. 408.
 Шығыс Қазақстан Облысы [Мәтін] : энциклопедия. - Алматы : Қазақ энциклопедиясы,(Восточно-Казахстанская область [Текст]: энциклопедия.  - Алматы: Казахская энциклопедия), 2014. - Бияров Тілеухан : б. 273.

Учёные Казахстана
Математики по алфавиту
Математики СССР
Математики Казахстана